Rodos steht für:
 Rhodos, eine griechische Mittelmeerinsel
 Rodos (Betriebssystem), ein Echtzeitbetriebssystem
 Boris Weniaminowitsch Rodos (russisch Борис Вениаминович Родос) (1905–1956), sowjetischer Offizier im NKWD